Ктитор — особа, на кошти якої збудовано або заново убрано (іконами, фресками) православний храм чи монастир.
 Ктитор — церковний староста, що керує господарським життям храму.
 Ктитор — спеціальна посада в церквах військового відомства в XIX ст. — на початку XX ст.

Джерела та література 
 І. І. Лиман. Ктитор  //

Посилання 
 Ктитор, титар  //